Аббревиатура ЗОИ может означать:
 ЗОИ — Зимние Олимпийские игры, см. также ЗОИ 2010
Имя Зои
 Зои Кастильо
 Белл, Зои
 Кравиц, Зои
 Салдана, Зои
 Тэлфорд, Зои
 Ланд, Зои

 «Зои» (Zoe) — научно-фантастический фильм 2018 года.

См. также 
 Зоя
 Зой
 Зосима, Зой Павлович
 Зоуи
 Дешанель, Зои